Энвигадо:

 Энвигадо — город в Колумбии, расположен в департаменте Антьокия.
 Энвигадо — колумбийский футбольный клуб из одноимённого города.